1,2,3-trimetilbenzene – composto chimico di formula  meglio noto come emellitene, ID CAS: 526-73-8
1,2,4-trimetilbenzene – composto chimico di formula  meglio noto come pseudocumene
1,3,5-trimetilbenzene – composto chimico di formula  meglio noto come mesitilene